Zone humide peut désigner :
 Zone humide, région où le principal facteur d'influence du biotope est l'eau.
 Zones humides du Columbia
 Zones humides de Corse
 Zones humides d'Ille-et-Vilaine
 Zones humides de l'arrière dune du Pays de Born et de Buch
 Zones humides du parc naturel régional des Vosges du Nord
 Zones humides infos, une revue trimestrielle

Titre d'œuvre 
 Zones humides (Feuchtgebiete), un roman de Charlotte Roche paru en 2008 ;
 Zones humides (Feuchtgebiete), un film allemand de David Wnendt sorti en 2013, adapté du roman.